Ву́лиця Анто́нича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Антонича — вулиця в місті Городок Львівської області.
 Вулиця Антонича — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Антонича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Антонича — вулиця в місті Мостиська Львівської області.
 Вулиця Антонича — вулиця в місті Судова Вишня Львівської області.
 Вулиця Антонича — вулиця в місті Трускавець Львівської області.
 Вулиця Антонича — вулиця в місті Чортків Тернопільської області.

Вулиці, названі на честь людей